Laskowa, localité en voïvodie de Basse-Silésie ;
 Laskowa, une gmina rurale du powiat de Limanowa en Petite-Pologne ;
 Laskowa, chef lieu de cette gmina ;
 Laskowa, localité située dans le powiat d'Oświęcim en voïvodie de Petite-Pologne ;
 Laskowa, située dans le powiat de Jędrzejów en voïvodie de Sainte-Croix.